Ebanks ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ebanks (* 1953), Radrennfahrer der Cayman Islands
 Carson Ebanks (* 1956), Segler der Cayman Islands
 Devin Ebanks (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jedd Ebanks (* 1988), Fußballspieler der Cayman Islands
 Keanu Ebanks (* 1994), britischer American-Footballspieler
 Mark Ebanks (* 1990), Fußballspieler der Cayman Islands
 Selita Ebanks (* 1983), Model von den Cayman Islands
 Sylvan Ebanks-Blake (* 1986), englischer Fußballspieler